

Wydarzenia 

 Europa
 Lex Papiria w Rzymie
 Luciliusz opublikował pierwszą księgę Satyr